Городе́ц — город (с 1152 года) в Нижегородской области России. 

Административный центр Городецкого района, в составе которого представляет собой административно-территориальное образование (город районного значения) и одноимённое муниципальное образование город Городец со статусом городского поселения как единственный его населённый пункт.

География 
Город расположен на левом берегу Волги (Горьковское водохранилище), в 46 км (по прямой) и 64 км (по автодороге) от 

Нижнего Новгорода и в 14 км к северо-востоку от железнодорожной станции Заволжье (конечная станция электрифицированной ветки от Нижнего Новгорода, Нижегородской ГЭС

Средняя температура января -12,4°С, июля +18,6°С

История

Средние века 

Городец — один из древнейших русских городов на Средней Волге, возник на марийских землях во второй половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар.

В популярной и краеведческой литературе распространена точка зрения об основании Городца в 1152 году Юрием Долгоруким, принятая и рядом официальных изданий. Однако большинство учёных относит основание города к княжению Андрея Боголюбского. История Городца отсчитывается с 1171 года, когда он был упомянут Лаврентьевской летописью в связи с походом князя Мстислава Андреевича на Волжскую Булгарию. Данные археологических раскопок также позволяют отнести возникновение города ко второй половине XII века. Русские княжеские дружины не раз нападали на марийские селения, попадавшиеся на пути их следования к богатым булгарским городам. Известно, что зимой 1171/72 гг. отряд Бориса Жидиславича разорил одно крупное укрепленное и шесть мелких поселений чуть ниже устья Оки (так полагает В.А. Кучкин), а здесь даже в XVI в. все еще проживало наряду с мордовским и марийское население.

Под этой же датой впервые упоминается русская крепость Городец Радилов, которая была построена несколько выше устья Оки на левом берегу Волги на земле марийцев. По мнению В.А. Кучкина, Городец Радилов стал опорным военным пунктом Северо-Восточной Руси на Средней Волге и центром русской колонизации местного края. Город стал притягательным центром для окрестного марийского населения, причем в последующем именно марийцы и их обрусевшие потомки составили основную часть горожан.

Славяно-русы постепенно либо ассимилировали, либо вытесняли марийцев, вынуждая их мигрировать на восток.

В феврале 1238 года город  сожжён войсками Батыя, но быстро восстановился и между 1263 и 1282 годами был столицей Городецкого княжества. 14 ноября (ст. стиля) 1263 года на пути из Золотой Орды в Городце умер великий владимирский князь Александр Ярославич Невский. Согласно церковному преданию, накануне кончины он принял монашеский постриг в Фёдоровском монастыре с именем схимонаха Алексия.

После смерти Александра Невского его третий сын Андрей Александрович получает в удел Городецкое княжество и правит им до своей смерти. Князь Андрей — инициатор жестоких междоусобиц во Владимиро-Суздальской Руси в 1280—1290-е годы. Последние десять лет жизни занимал престол во Владимире. Умер 27 июля 1304 года, похоронен в городецком храме Михаила Архангела (не сохранился).

Во 2-й половине XIV века входил в Суздальско-Нижегородское великое княжество (основано в 1341 году), был центром удельного княжения. Заметную роль в политической жизни края того времени играл городецкий князь Борис Константинович из династии суздальского-нижегородских великих князей. Известен Городец как родина знаменитого иконописца старца Прохора с Городца — наставника Андрея Рублёва.

В декабре 1408 года сожжён Едигеем, после чего сходит с политической карты Руси, долгое время именуясь Пустой Городец.

Около 1469 года город посетил Афанасий Никитин.

В 1565 году, после того как царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошёл в состав последней.

Новое время 

До 1700 года Волга изменила своё русло и отошла от центра Городца. Снова возник как ремесленное село в конце XVI — начале XVII вв. Городец был волостным селом Юрьевецкого, затем — Балахнинского уездов.

С конца XVIII века известен как центр деревянного судостроения, хлебной торговли, выпечки печатных пряников, как пункт сбыта кустарных изделий из дерева — так называемого «щепного товара» (деревянной посуды, прялок и пр.). По отзывам современников, зимою субботний базар в Городце не уступал многим ярмаркам, охватывая своим влиянием несколько близлежащих уездов Нижегородской, Владимирской и Костромской губерний.

Вторая половина XIX и начало XX века — эпоха расцвета Городца. Оставаясь волостным селом, Городец приобрёл черты богатого купеческого города. Здесь было два чугунолитейных и механических завода, верфи по постройке баржей в Затоне и в Нижней Слободе, паровая мельница, кожевенные и лесозаводы, пряничные заведения. На деньги купцов-благотворителей в Городце были устроены детский приют, народные училища, мужская и женская гимназии, всесословный клуб (с аудиторией для театра и библиотекой), добровольная пожарная дружина, общество трезвости и многое другое.

В это время Городец является крупным торговым центром (в 1890 году в него по Волге прибыло товаров 2258 тысяч пудов, отправлено 525 тысяч пудов), причём главным предметом торговли являлся хлеб. В селе имелись три православных церкви, а также старообрядческая часовня (Городец являлся одним из главных центров старообрядцев поповского толка).

Новейшая история 

В 1921 году центр Балахнинского уезда был перенесён в Городец, а уезд переименован в Городецкий. В 1922 году получил статус уездного города, однако социалистические преобразования сломали его прежний хозяйственный уклад. Первые советские пятилетки не изменили существенно облик Городца. Ввиду отсутствия площадок для больших промышленных предприятий и железнодорожного сообщения с Горьким социально-экономическая жизнь города развивалась медленно.

В послевоенный период (1950—1960-е годы) город получил импульс к развитию. Были капитально реконструированы судоверфь, судоремонтно-механический завод, построены обувная, строчевышивальная фабрика и фабрика «Городецкая роспись». Украшением города стал стадион «Спартак» — тогда один из лучших в области. В эти годы началось массовое жилищное строительство, продолжившееся позднее (посёлок судоверфи, посёлок мехзавода, микрорайоны Фурмановский, Северный и др.).

В 1960—1980-е годы в районе Пролетарской площади практически заново был сформирован административный центр города (администрация, учреждения соцкультбыта, школа, детский сад, городской парк, универсальные магазины, автостанция и пр.) В районе деревни Матрёнино, в продолжении улицы Новой и трассы «Городец — Нижний Новгород» был заложен жилой микрорайон Мелиораторов. Вероятно, в этом направлении город будет расти в дальнейшем.

Стимулом к возрождению Городца как малого исторического города и центра народных промыслов стал ежегодный День города. Он проходит с 1984 года в первые выходные сентября (поначалу во второе воскресенье, затем во вторую субботу месяца).

В последнее время активное развитие в Городце получил въездной туризм и музейное дело. Этому в немалой степени способствовали областные фестивали «Городец — музейная столица» (с 2003 года) и «Мастеров народных братство» (с 2002 года в третью субботу июля).

С 2006 года в городе успешно реализуется областная программа развития культуры и туризма под названием «Городец — 21-й век». В ходе программы была благоустроена центральная часть города, открыты новые музеи, возобновлён Феодоровский мужской монастырь и построен музейно-туристический комплекс «Город мастеров» (оба — в 2009 году).

Население

Известные уроженцы и жители 

 Треушников, Михаил Константинович — советский и российский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Экономика и культура

Промышленность 
Традиционные отрасли местной промышленности — судостроение (судоверфь, судоремонтный завод), деревообработка, художественные промыслы (фабрики городецкой росписи и строчки-вышивки, предприятие по выпечке печатных пряников), а также переработка сельскохозяйственной продукции (молокозавод ЗАО «Молоко», РайПо, Пекарня ИП Круглов В. А. и др.). В городе был построен первый в истории современной России круизный теплоход «Сура». В последние годы получило развитие производство автокомпонентов (электропроводки). На одном из старейших предприятий Всероссийского общества слепых (ООО «Автокомплект») производят щётки для уборки, реализуемые по всей России и даже в некоторые страны СНГ.

Образование 
Детские сады № 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 29, 46, 49.

Школы № 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, Вечерняя общеобразовательная школа № 1, Городецкая специализированная (коррекционная) школа-интернат V-го вида, Городецкая специализированная (коррекционная) школа-интернат VIII-го вида

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

Детская музыкальная школа, Детская художественная школа

Музеи 

Городец известен не только как древнейший город Нижегородского края, центр народных промыслов (резьба по дереву, роспись), но и как город-музей. Он единственный из городов области, который в своей исторической части имеет Музейный квартал. Центральное место в нём занимает краеведческий музей — один из первых по времени создания районных музеев Нижегородской области (наряду с Ветлужским), возникший в 1918 году. С 1920 года занимает особняк купца И. П. Облаева-младшего на ул. Ленина, 11 (бывшей Купеческой). Собрание музея насчитывают около 16 тысяч единиц хранения основного фонда. Его коллекция археологических древностей XII—XIV веков, включающая в себя украшенный серебром и золотом княжеский шлем XIII—XIV веков, а также вислую свинцовую печать князя Александра Невского, имеет всероссийское значение. В апреле 1991 года на базе музея впервые прошла Всероссийская конференция «Городецкие чтения», ставшая позднее традиционным региональным научным форумом с участием ведущих археологов, историков, архивистов, специалистов по охране памятников старины, а с 2016 года музей — соорганизатор и площадка для проведения традиционного семинара «Археология Нижегородского Поволжья и сопредельных территорий». На базе краеведческого музея в 2007 году был создан Городецкий историко-художественный музейный комплекс, имеющий в своём составе ещё несколько музеев, расположенных рядом с ним и на соседних — улице Андрея Рублёва, набережной Революции и Александровской набережной:
 Детский музей на Купеческой
 Музей «Городецкий пряник»: открылся 26 июля 2008 года в главном доме бывшего особняка купца С. Ф. Тряпкина, являющегося памятником архитектуры и градостроительства федерального значения. Здание расположено в самом начале музейного квартала, у перекрёстка улиц Ленина и Кирова. Музей рассказывает об истории пряничного дела и современном пряничном производстве. Музей «Городецкий пряник» — второй (после аналогичного тульского музея), посвящённый истории сладкого промысла.
 Музей «Дом графини Паниной»
 Музей «Терем русского самовара»: открылся 8 сентября 2007 года в усадьбе Гришаева, являющейся памятником архитектуры XIX века. Основу собрания музея составила частная коллекция главы Земского собрания Городецкого муниципального района Николая Фёдоровича Полякова. Коллекция насчитывает более 400 самоваров и считается самой большой в России. В сентябре 2017 года самоварная коллекция Н. Ф. Полякова была подарена городу.
 Город мастеров
 Музей «Галерея добра»

В 2016 году открылся частный музей «Городец на Волге», в экспозиции которого — коллекция старинных монет, предметы одежды и быта чиновников дореволюционной эпохи, собрание картин современных художников.

Пряники 

Городец издавна славится печатными пряниками. Вопреки распространённому в краеведческой литературе мнению о местном пряничном деле ещё в XVII веке, документальные свидетельства о пряничном промысле в селе Городце Балахнинского уезда относятся к концу XVIII столетия. Судя по отзывам современников, пряничный промысел в то время был уже довольно велик. Последней четвертью XVIII века датируются и самые ранние известные пряничные доски городецких мастеров (хранятся в собрании Государственного Исторического музея). Развитию пряничного дела в Городце способствовала большая торговля хлебом на местном базаре, а также близость Нижегородской ярмарки, откуда пряники расходились по всему Поволжью, шли на Урал, Дон, Среднюю Азию. Расцвет «сладкого промысла» Городца пришёлся на конец XIX века. В то время здесь выпекалось более 30 сортов пряников (некоторые достигала веса до полутора пудов), работало 15 пряничных заведений. Большинство пряничников были старообрядцы. Самые известные династии мастеров пряничного дела — Бахаревы, Беляевы, Глазуновы, Лемеховы, Щербаковы.

В годы советской власти пряничный промысел резко сократился. В 1930-м году была создана артель «Красный пряничник», преобразованная позднее в Городецкий пищекомбинат. Сохраняя традиции старых мастеров, пищекомбинат выпекал печатный пряник «Стерлядки» весом 5 кг. Автором печатной доски для него был потомок известной династии пряничных мастеров — резчик Георгий (Егор) Илларионович Бахарев.

В 1970-е годы начался новый этап развития пряничного дела в Городце. В этом была большая заслуга директора пищекомбината Нины Петровны Шишкиной. Под её руководством был создан оригинальный рецепт печатного пряника под названием «Городецкий сувенир», а также заказаны новые печатные доски талантливому мастеру резьбы по дереву Валерию Георгиевичу Зеленину.

В настоящее время основными производителями печатного пряника являются предприятие Анны Григорьевны Ворониной «Городецкий пряник» (бывший коллектив Городецкого пищекомбината) и ОАО «Городецкий кондитер» (так же известен под маркой «ЛюВеНа — Любовь, Вера, Надежда»). Печатные доски режут местные мастера Валерий Зеленин, Сергей Соколов, Виктор Галибин. Самый большой печатный пряник в Городце выпекается ежегодно для областного фестиваля «Мастеров народных братство». Он весит 20 кг и изготавливается с доски известного городецкого резчика Андрея Колова, предназначавшейся для отливки чугунного панно для украшения музейного квартала. Пряник-великан состоит из четырёх частей, выпекаемых отдельно и скрепляемых сахарной глазурью.

Спорт 
В городе активно развиваются следующие виды спорта: футбол, лыжные гонки, спортивные единоборства (бокс, карате, кикбоксинг, самбо), лёгкая атлетика.

Первый спортивный коллектив в Городце возник в 1912 году — это была команда футболистов-любителей. Зимой члены команды «стояли» на коньках, катаясь на городском катке (Церемоновом болоте) или на Волге. 2 февраля 1914 года городчанами был предпринят уникальный конькобежный марафон из Городца в Нижний Новгород и обратно. Дистанцию длиной почти 60 км по льду реки спортсмены преодолели дважды за день (оба раза потратив на неё 3,5 часа).

В годы Советской власти в городе были созданы спортивные общества, в том числе самое многочисленное и титулованное — «Спартак». Известными физкультурниками и спортсменами 1930—1940-х годов были Виктор Андрианович Крылов (директор стадиона «Спартак»), Ирина Сергеевна Инсарская (учитель физкультуры в школах города, рекордсменка Городца по многим видам спорта, участница всероссийской спартакиады 1947 года в Москве).

Уроженка города чемпионка СССР по конькобежному спорту в спринтерском многоборье Татьяна Денисова ныне также работает учителем физкультуры в школе № 2. Воспитанница (с 1974) Владимира Александровича Баянова, занималась на заливаемом по сезону льду стадиона «Спартак». В настоящее время член клуба любителей бега «Сайгак».

Самым титулованным спортсменом Городца является лыжник Алексей Кузнецов, бронзовый призёр Олимпиады в Скво-Вэлли (Калифорния, 1960). Он был воспитанником лыжной команды колхоза имени Тимирязева Городецкого района и неизменно выступал за спортобщество «Урожай». После окончания карьеры спортсмены работал тренером. Памяти выдающегося спортсмена в Городце ежегодно проводится лыжная гонка.

Известный воспитанник городецкой школы бокса — Андрей Гоголев, заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион России (1996, 1997 и 1998 год), чемпион мира 2001 года (его наставник — И. В. Голубков, заслуженный тренер России).

Спортивные секции работают при городецком стадионе «Спартак», ФОКе на ул. Крупинова, в школах города. Местная футбольная команда выступает в чемпионате Нижегородской области.

В январе 1997 года в городе основан клуб любителей бега «Сайгак». Члены КЛБ принимают участие в легкоатлетических пробегах и лыжных гонках. Дважды городецкие марафонцы совершали многодневные пробеги из Москвы в Городец, посвящённые 850-летиям этих городов (в 1997 и в 2002 годах соответственно). Ежегодно члены клуба «Сайгак» участвуют в суточных агитпробегах: накануне Дня защитника Отечества — «Смиркинский пробег» в память воинов-интернационалистов (40 км по трассе Городец — Сокольское), а 8 и 9 мая — «Факел мира», эстафетный пробег в Ковернино, Семёнов, Линду и обратно в Городец.

С 2002 года летом в городе проходит традиционный легкоатлетический марафон «Малый Китеж». В нём стартуют около сотни бегунов из разных городов России (Нижнего Новгорода, Иванова, Кирова, Москвы, Ижевска, Рязани и других).

Самое старое и, пожалуй, самое массовое спортивное соревнование в Городце — ежегодная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Городецкий вестник». Она проводится с 1934 года, этапы эстафеты проходят по центральным улицам города.

Религия 
Исторически Городец был центром старообрядчества в Российской империи. Здесь мирно проживали представители православия рядом со старообрядцами различных согласий (направлений).
В годы советской власти храмы всех вероисповеданий города Городца были закрыты, а некоторые из них полностью разрушены. В 1990-е годы началось восстановление церквей. Ныне в городе действуют православные храмы Михаила Архангела (1712 г.), Спасский (1752 г.), Покровский (1824), старообрядческий (древлеправославный) храм Успения Богородицы, восстанавливается единоверческая Крестовоздвиженская церковь. В 2009 году Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был освящён возобновлённый Городецкий мужской Феодоровский монастырь.

На территории бывшего детинца находится храм во имя Успения Пресвятой Богородицы — небольшая кирпичная церковь, построенная после 1905 года — невысокий одноглавый четверик с шатровой колокольней. Первоначально эта церковь принадлежала старообрядцам, приемлющим белокриницкую иерархию. Закрыта в 1930-х годах. В 1990-х годах возвращёна старообрядцам новозыбковской иерархии в юрисдикции патриарха Московского и всея Руси Александра (Калинина), как наиболее крупной старообрядческой общине города, отремонтирована.

В 2012 году Городец стал центром Городецкой и Ветлужской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, в которую вошли приходы северных районов Нижегородской области. Глава епархии — епископ Августин (Анисимов), бывший настоятель Феодоровского монастыря.

Кроме того, в городе проживают представители иных христианских конфессий, в том числе с середины XIX века — представители Римско-католической и Лютеранской церквей, не имеющие своих культовых зданий. С середины XX века в городе действует община евангельских христиан-баптистов, а с конца ХХ века Свидетели Иеговы.

В нумизматике 

2 августа 2022 года Банк России выпустил памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «г. Городец, Нижегородская область» серии «Древние города России».

Галерея

См. также 
 Городецкая роспись
 Городецкая улица

Примечания

Литература 
 
 Селезнёв Ф. А. Вопрос о времени основания Городца в российской дореволюционной историографии // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 1 (1). С.182 — 189.
 Селезнёв Ф. А. Основание Городца на Волге: итоги изучения // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского.2012. № 4 (1). С.287 — 294.
 Селезнёв Ф. А. Празднование 800-летия Городца Волжского в 1952 г.: историографическая предыстория // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского ун-та. 2013. № 12. С.168-174.

Ссылки 
 Волжский перекрёсток — краеведческий альманах.
 Пудалов Б. М. Русские земли Среднего Поволжья (вторая треть XIII — первая треть XIV в.)/ Часть 2. Городецкое княжество в последней трети XIII — первой трети XIV в.
 
  // Ирина Славина. 17 января 2015.

 
Города на Волге
Районные центры Нижегородской области
Города Нижегородской области
Центры художественного промысла
Города Древней Руси
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Населённые пункты Городецкого района
Муниципальные образования Городецкого района
Городские поселения Нижегородской области